Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2017/2018 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2015/16 и 2016/17). Этот рейтинг является определяющим показателем в распределении сеяных мест практически на все турниры данного сезона, проводимые до первого пересчёта очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный рейтинг на worldsnooker.com  
 Полный календарь на worldsnooker.com  

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2017 год в снукере
2018 год в снукере